Cáñar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cáñar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cáñar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar